Бирюлинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Бирюлинское сельское поселение — в Майминском районе Республики Алтай.
 Бирюлинское сельское поселение — в Высокогорском районе Татарстана.